

Risultati 

 1986